KnowWonder Digital Mediaworks (от  —  и  — ) — американская компания-разработчик компьютерных игр, расположенная в Керкленде, штат Вашингтон. Занимается преимущественно разработкой игр в жанре аркады для различных платформ, часто — по известным кинолицензиям. Основана в 1996 году. По состоянию на 2023 год актуальных сведений о работе компании нет.

Входит в состав Amaze Entertainment, которая в свою очередь, является дочерней компанией Foundation 9.

Разработанные игры 
 1999 — Easy-Bake Kitchen CD-ROM Playset (PC)
 1999 — 2001 — Scholastic's The Magic School (серия игр) (PC, Mac)
 2000 — Hot Wheels: Slot Car Racing (PC)
 2000 — Rugrats in Paris (PC)
 2000 — Heroes of Might and Magic (Game Boy Color)
 2000 — All-Star Baseball 2001 (Game Boy Color)
 2000 — Wild Thornberrys: Animal Adventures (PlayStation)
 2000 — Heroes of Might and Magic II (Game Boy Color)
 2000 — Racin' Ratz (Game Boy Color)
 2001 — Saban's Power Rangers: Time Force (PC)
 2001 — Harry Potter and the Sorcerer's Stone (PC)
 2002 — Rugrats: Munchin Land (PC)
 2002 — Harry Potter and the Chamber of Secrets (PC)
 2003 — Finding Nemo: Nemo's Underwater World of Fun (PC\Mac)
 2003 — Finding Nemo (PC\Mac)
 2003 — Brother Bear (PC)
 2004 — Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (PC)
 2004 — Shrek 2 (PC)
 2004 — DreamWorks' Shark Tale (PC)
 2004 — Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events (PC)
 2008 — The Spiderwick Chronicles (работа над дизайном игры; совместно с Stormfront Studios) (PC, PlayStation 2, Xbox 360, Wii, DS)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компании США
Производители компьютерных игр США
Появились в 1996 году в США